Аглипай может означать:
 Аглипай, Грегорио — филиппинский религиозный деятель.
  — филиппинский муниципалитет в провинции Кирино.